Rubén Bustos puede referirse a:
 Rubén Darío Bustos, exfutbolista colombiano;
 Rubén Bustos Sepúlveda, político chileno;